Baoshan Xiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Baoshan (socken i Kina, Chongqing), 
 Baoshan (socken i Kina, Heilongjiang, lat 44,73, long 127,34), 

Robotskapade Kinaförgreningar